Grensvlakspanning (elektrisch), het elektrische potentiaalverschil over het grensvlak tussen twee materialen
 Grensvlakspanning (mechanisch), de mechanische spanning op het grensvlak tussen twee stoffen of fasen
 Oppervlaktespanning, de grensvlakspanning tussen een vloeistof en een gas of damp.